Kenta Mukahara (Ōta, 6 de julho de 1989) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Cerezo Osaka.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Football Club Tokyo
Futebolistas do Cerezo Osaka